El término Paranaíba puede referirse a:

 Paranaíba (municipio): municipio brasileño perteneciente al estado de Mato Grosso do Sul;
 Río Paranaíba: río que discurre, en sentido este-oeste, por el centro-sur de Brasil.